Neufchâtel (kaas), een Franse kaas

 Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime
 Neufchâtel-en-Saosnois, Sarthe
 Neufchâtel-Hardelot, Pas-de-Calais
 Neufchâtel-sur-Aisne, Aisne